Toyota TF105 — гоночный автомобиль с открытыми колёсами команды Panasonic Toyota Racing, принимавший участие в сезоне Формулы-1  года.

История 

Рикардо Зонта заменил в квалификации к Гран-при США попавшего в аварию и получившего травмы Ральфа Шумахера. Однако в гонке клиенты Michelin участвовать отказались.

Модернизированная версия шасси TF105B участвовала в двух последних гонках сезона Гран-при Японии и Гран-при Китая.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки

Навигация 

Шасси Toyota Формулы-1